Влади́мир Щегло́в:
 Щеглов, Владимир Георгиевич (1854—1927) — российский юрист и правовед, заслуженный профессор (1909).
 Щеглов, Владимир Петрович (1904—1985) — советский астроном, педагог и популяризатор науки.